

Отбори и пилоти

Календар

Класиране 

{|
|valign="top"|

Получер текст – Пол позишън (1 точка)
Наклонен текст – Най-бърза обиколка (1 точка)
† – Пилотите получават половината точки.

Автомобилни състезания в България